Вя́земская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Вяземская улица — улица в Волгограде.
 Вяземская улица — улица в Москве.
 Вяземская улица — улица в Смоленске.
 Вяземская улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Вяземская улица — улица в Горловке.
 Вяземская улица — улица в Днепре.
 Вяземская улица — улица в Донецке.

См. также 
 Вяземский переулок